Méry kan syfta på:

Geografi 

 Méry, fransk kommun i departementet Savoie
 Méry-Corbon, fransk kommun i departementet Calvados
 Méry-ès-Bois, fransk kommun i departementet Cher
 Méry-la-Bataille, fransk kommun i departementet Oise
 Méry-Prémecy, fransk kommun i departementet Marne
 Méry-sur-Cher, fransk kommun i departementet Cher
 Méry-sur-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Méry-sur-Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise
 Méry-sur-Seine, fransk kommun i departementet Aube
 Saint-Méry,  fransk kommun i departementet Seine-et-Marne

Personer 

 Hubert Beuve-Méry (1902–1989), fransk journalist
 Joseph Méry (1798–1866), fransk poet